Королевство Тлемсен или Зайанидское Королевство Тлемсен () — бывшее берберское королевство. Его территория простиралась от Тлемсена до излучины Шелифф и Алжира, и в зените доходила до Сиджильмаса и реки Мулуйя на западе, Туата на юге и реки Суммам на востоке.

Королевство Тлемсен было основано после упадка марокканского халифата Альмохадов в 1236 году, и позже попало под османское правление в 1554 году. Им правили султаны из династии Зайянидов. Столицей королевства являлся город Тлемсен, который находился на основном пути с востока на запад между Марокко и Ифрикией. Королевство было расположено между царством Маринидов с центром в Фесе на западе и царством Хафсидов с центром в Тунисе на востоке.

Тлемсен был также центром на торговом пути с севера на юг от Орана на побережье до Западного Судана. Как процветающий торговый центр, он привлекал своих более могущественных соседей. В разное время марокканцы с запада, жители Ифрикии с востока и арагонцы с севера вторгались и оккупировали королевство.

Примечания 

Бывшие королевства